Het ATP-toernooi van Santiago werd gehouden van 28 februari tot 5 maart 2000 in de Chileense hoofdstad Santiago en maakte deel uit van de ATP International Series. De officiële benaming van het toernooi is de Chevrolet Cup. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club Deportivo Universidad Catolica San Carlos De Apoquindo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Santiago
ATP-toernooi van Viña del Mar